Лыхмус () — эстонская фамилия.

 Лыхмус, Свен (род. 1972) — эстонский музыкальный продюсер, автор песен и музыкант.
 Лыхмус, Фердинанд Карлович (1911—1979) — депутат Верховного Совета СССР.